Правець — гостра інфекційна хвороба.
 Правець (місто) — місто в Софійській області Болгарії
 Правець (громада) — громада в Софійській області Болгарії.

Див. також 
 Правец (комп'ютер)